Kretschmer eller Kretzschmer är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Andreas Kretzschmer
 Edmund Kretschmer
 Ernst Kretschmer
 Johann Hermann Kretzschmer
 Konrad Kretschmer
 Otto Kretschmer
 Paul Kretschmer
 Peter Kretschmer

Se även 

 Kretschmers konstitutionslära
 Kretschmar

Tyska efternamn